Моара Ноуа има више значења:

 Моара Ноуа (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Моара Ноуа (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији